Цехновицер:

 Цехновицер, Марк Моисеевич (1890—1945) — советский микробиолог и иммунолог.
 Цехновицер, Орест Вениаминович (1899—1941) — литературовед и театровед, писатель, публицист, педагог.
 Цехновицер, Юрий Орестович (Цех; 1928—1993) — живописец, график, фотохудожник и архитектор, сын О. В. Цехновицера.